Gerrit Tromp (roeier)
Gerrit Tromp (stripfiguur)